Nagata ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Nagata (* 1982), japanische Schauspielerin
 Nagata Hidejirō (1876–1943), japanischer Politiker
 Hiroshi Nagata (1907–??), japanischer Hockeyspieler
 Hisayoshi Nagata (* 1962), japanischer Wasserballspieler
 Jun-iti Nagata (1925–2007), japanischer Mathematiker (Topologie)
 Katsuhiko Nagata (* 1973), japanischer Ringer
 Linda Nagata (* 1960), US-amerikanische Science-Fiction- und Fantasy-Schriftstellerin
 Nagata Masaichi (1906–1985), japanischer Filmemacher
 Masayoshi Nagata (1927–2008), japanischer Mathematiker (kommutative Algebra)
 Nagata Minoru (* 1906), japanischer Skilangläufer
 Mitsuru Nagata (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Mutsuko Nagata (* 1976), japanische Basketballspielerin
 Nanae Nagata (1956–2009), japanische Marathonläuferin, siehe Nanae Sasaki
 Ryōta Nagata (* 1985), japanischer Fußballspieler
 Ryūji Nagata (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Shigekazu Nagata (* 1949), japanischer Molekularbiologe
 Nagata Shunsui (1889–1970), japanischer Maler
 Takashi Nagata (* 1972), japanischer Fußballspieler
 Nagata Takeshi (1913–1991), japanischer Geophysiker
 Takuya Nagata (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Nagata Teiryū (1654–1735), japanischer Dichter
 Tetsuo Nagata (* 1952), japanischer Kameramann
 Nagata Tetsuzan (1884–1935), japanischer General
 Nagata Tokuhon (1513–1630), japanischer Mediziner
 Toshihisa Nagata (* 1945), japanischer Bobsportler
 Wataru Nagata (1922–1995), japanischer Chemiker
 Yoshitaro Nagata (* 1929), japanischer Boxer

Nagata steht für:
 Nagata-ku (Kōbe), einen Stadtbezirk (ku) der japanischen Stadt Kōbe
 Nagatachō, einen Stadtteil (chō) des Tokioter Bezirks Chiyoda
 Mount Nagata, Berg im Viktorialand, Antarktika